Tadeusz Wysocki (ur. 1925) - polski chemik, poseł na Sejm PRL IV kadencji
 Tadeusz Hieronim Wysocki (1904-1967) – polski oficer Marynarki Wojennej, szef pilotów portu w Szczecinie, kapitan portu w Gdyni